Чеверноженко - фамилия:

 Чеверноженко, Тарас Анатольевич (род. 1962) — советский и украинский театральный актёр, Заслуженный артист Украины; сын Анатолия Чеверноженко.
 Чеверноженко, Анатолий Моисеевич — советский и украинский театральный актёр и режиссёр, Заслуженный деятель искусств Украины.